Blackmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Blackmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w dystrykcie Shropshire
 Blackmore – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Blackmore End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Clayton Blackmore – walijski piłkarz grający na pozycji obrońcy i pomocnika
 Ritchie Blackmore – brytyjski gitarzysta
 Susan Blackmore – brytyjska psycholog i memetyk
 Harry Blackmore Whittington – brytyjski paleontolog, doktor geologii